Perturbation (lat. perturbatio „Verwirrung“, „Störung“, „Unruhe“, „Unordnung“, perturbare „durcheinanderwirbeln“, „beunruhigen“, „verwirren“) bedeutet Störung. In konkreten Fällen wird konsequenterweise angesichts realer Verhältnisse oft eine Störungstheorie angewendet, z. B. die   quantenmechanische Störungstheorie, die anhand von „kleinen Systemparametern entwickelt“ wurde, oder die Störungsrechnung für Bahnstörungen in der Astronomie. Störungen haben aber nicht nur technisch-fachliche Auswirkungen:

In der Systemtheorie und dem Konstruktivismus wurde der Begriff „Störung“ vom Biologen Humberto Maturana als eigenständiger Fachbegriff eingeführt, um darauf hinzuweisen, dass Störungen auch positive Auswirkungen auf Systeme haben können.

Literatur 
 
 
 Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Goldmann Verlag Dezember 1990. ISBN 978-3-442-11460-3.

Weblinks 

 Eintrag in einem Wörterbuch zur konstruktivistischen Didaktik
 Eintrag in einem Kommunikationslexikon

Systemtheorie